Анатолий Сергеевич Болдырев (26 августа 1909, Тверь, Российская империя — ) — советский государственный деятель, управляющий делами СНК РСФСР (1943—1946), министр промышленности строительных материалов РСФСР (1953—1957), лауреат Премии Совета Министров СССР, депутат Верховного Совета РСФСР.

Биография 

Анатолий Болдырев родился 26 августа 1909 года в Твери. В 1931 году он окончил силикатное отделение Московского политехникума, после чего работал различных цементных заводах СССР. С 1932 года работал старшим инженером в объединении «Союзцемент», с 1937 года — начальником группы научно-исследовательских работ Главцемента Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР, с 1939 года — начальником отдела и  заместителем главного инженера «Главостокцемента», с 1940 года — старшим инженером «Экономцемента» Совета Народных Комиссаров СССР.

В начале Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем. В октябре 1941 года отозван с фронта и направлен на руководство эвакуацией ряда учреждений и предприятий из Московской области и Ленинграда. С 1942 года начальник группы инженерного вооружения РККА в Управлении делами СНК СССР. В 1943 году назначен управляющим делами Совета Народных Комиссаров РСФСР. В 1946—1948 годах работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, в то время заместителя Председателя Совета Министров СССР.

В 1948—1958 годах Болдырев занимал должность заместителя министра финансов СССР. По другим сведениям, в 1953 году занял должность министра промышленности строительных материалов РСФСР, в том же году окончил Московский заочный ининститут стройматериалов. В период до 1964 года занимал также должности заместителя председателя научно-технического комитета Совета Министров РСФСР, первого заместителя председателя и председателя Госстроя РСФСР.

С 1964 года занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по промышленности строительных материалов СССР, а с 1965 года — первого заместителя министра промстройматериалов СССР. В 1981 году вышел на пенсию, персональный пенсионер союзного значения, принимал активное участие в работе научно-технических советов разных центральных ведомств, являлся почетным членом Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева, много лет избирался членом Президиума и членом правления этого общества.

Был депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1979—1984 годах член Комитета по Ленинским и Государственным премиям.

Под руководством Болдырева была значительно развита цементная отрасль СССР, проводились всесоюзные и международные совещания по вопросам этой отрасли. Работал в редколлегии журнала «Строительные материалы» и «Горной энциклопедии», автор либо соавтор более чем 120 статей и книг.

Умер 1 июня 2001 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Награды 
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1979).
 Орден Октябрьской Революции.
 Четыре ордена Трудового Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны 2-й степени.
 Орден «Знак Почёта».
 14 медалей.

Примечания

Литература 
 
 

Народные комиссары и министры РСФСР
Управляющие делами Совета Министров РСФСР
Министры промышленности строительных материалов РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Строители СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище